Toponímia:
 Alameda (Andalusia), municipi a la província de Màlaga (Andalusia)
 Alameda (Comtat d'Alameda), ciutat californiana
 Alameda (Comtat de Kern), població no incorporada a l'estat de Califòrnia
 Comtat d'Alameda, comtat californià 
 La Alameda de Gardón, municipi a la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Alameda de Osuna, barri de Madrid integrat en el districte de Barajas
 Alameda de la Sagra, municipi a la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa 
 Alameda del Valle, municipi al nord-est de la Comunitat de Madrid 
 Santa María de la Alameda, municipi a la Comunitat de Madrid 
 Estació d'Alameda, estació del metro de València, molt a prop del passeig de l'Albereda 
 Miscel·lània:
 Soledad Alameda, periodista espanyola 
 Batalla d'Alameda